Kumari peut désigner :

Toponyme 

Kumari, une île d'Estonie ;
Kumari, un village du Népal ;
Kumari, une fillette au Népal choisie vers 3 ou 4 ans selon certains critères pour incarner une déesse, être adorée et vénérée jusqu'à ce que coule la première goutte de sang de son corps (généralement menstruel), ensuite remplacée par une autre.

Patronyme 

Babita Kumari (née en 1989), lutteuse indienne ;
Meena Kumari (1932-1972), actrice et poétesse indienne ;
Rekha Kumari Jha, femme politique népalaise.